Maurice Quettier
 Nelly Quettier
 Rakiya Maraoui-Quétier
 Sandrine Quétier
Patronyme français